Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1989 () — 11-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 10 по 18 июня 1989 года в городе Западный Берлин (ФРГ).

Победителями Трофея чемпионов (в 4-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, второе место заняла сборная Нидерландов, бронзовым призёром чемпионата стала сборная ФРГ.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир; 1-е место на Трофее чемпионов 1988, 2-е место на Олимпийских играх 1988, 3-е место на чемпионате мира 1986
  — 1-е место на чемпионате мира 1986
  — 1-е место на Олимпийских играх 1988, 2-е место на чемпионате мира 1986
  — 3-е место на Олимпийских играх 1988
  —
  —

Результаты игр

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1989 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1989 на сайте todor66.com

1989
Июнь 1989 года
Спорт в Германии в 1989 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Западном Берлине